Грязовець — місто в Росії, у Вологодській області
 Грязовець-Виборг, «Грязовець-Виборг» — газопровід, побудований в Росії для забезпечення подачі газу на вихідну точку трубопровода «Північний потік».
 Починки-Грязовець — газопровід.
 Грязовець — колишній табір НКВС для переважно польських і фінських військовополонених.